Чемпионат мира по League of Legends 2015 — 5-й розыгрыш главного международного соревнования по League of Legends. 3-й Чемпионата мира, на который отбирались команды из регионов International Wildcard. Команды из всех основных лиг впервые квалифицировались на турнир по системе очков чемпионата. Основная часть соревнования проходила с 1 по 31 октября 2015 года в четырёх странах Европы: во Франции, Великобритании, Бельгии и Германии. Официальной музыкальной темой чемпионата стала композиция «Worlds Collide» в исполнении Ники Тейлор.

Распределение команд 
В 5-м розыгрыше Чемпионата мира по League of Legends принимали участие 16 команд:
 5 чемпионов летних сплитов основных региональных лиг;
 4 лидера рейтинга Championship Points в основных региональных лигах;
 5 победителей региональных финалов среди  в рейтинге Championship Points;
 победитель IWCT 2015 — Desafio Internacional;
 победитель IWCT 2015 — Turkey.

Участники

Групповая стадия 
Групповая стадия турнира была сыграна с 1 по 11 октября 2015 года в парижском «Le Dock Pullman». Состоялось два круга «best-of-one» матчей. 16 команд были разделены на четыре группы, по две из каждой (восемь в общей сложности) вышли в стадию плей-офф.

Группа A

Группа B 
Команды «ahq e-Sports Club» и «Cloud9» завершили групповую стадию турнира с равной разницей побед и поражений (3:3). «Ahq e-Sports Club» выиграли тай-брейк и вышли в плей-офф со второго места.

Группа C

Группа D 

Источник

Плей-офф

Сетка 

Источник

Итоговое положение

См. также 
 IWCT 2015
 Очки чемпионата (Чемпионат мира по League of Legends)

Примечания 

Киберспорт во Франции
Киберспорт в Германии
Спорт в Европе в 2015 году
Чемпионат мира по League of Legends
Октябрь 2015 года
Чемпионаты мира в 2015 году